Ix est une planète du monde imaginaire de Dune, décrit par Frank Herbert.

La planète était, sous le Vieil Empire (avant la domination des machines pensantes et le Jihad Butlérien qui y a mis un terme), connue sous le nom de Rodale IX. C’est la neuvième planète du système d’Alkaurops. Son nom vient donc de la numérotation faite en chiffre romain, le IX devenant phonétiquement Ix. Ses habitants sont les Ixiens.

De sanglantes batailles s’y déroulèrent lors du Jihad Butlérien. La planète, occupée par les machines, fut reprise par les humains (grâce notamment à l’action du Maître d’escrime de Ginaz Jool Noret), puis fit l’objet d’une offensive des machines, qui échoua.

C’est une planète enneigée, montagneuse, dont les villes et les polygones industriels sont souterrains. Elle a pour capitale Vernii.

Dirigée par la maison Vernius, son industrie est spécialisée dans les techniques de pointe, elle crée toutes sortes d’objets. Il s’agit entre autres de la planète d’origine de Tio Holtzmann, dont les travaux servent de base à de nombreux équipements militaires de l’Empire. Opposée à la maison Richèse dans les recherches technologiques, Ix montre rapidement sa supériorité, faisant disparaître la maison de Richèse.
Ix veille dans un premier temps à ne pas créer de machine pensante (voir Jihad Butlérien). Le progrès technique est quasiment banni dans l’empire, mais la maison régnante Corrino, puis la maison Atréides, autorisent les ingénieurs d’Ix à concevoir tout de même des machines à l’extrême limite des règles imposées par le Jihad : . La planète est en effet la principale source de technologie de l’empire humain.

Dans les millénaires qui suivent la disparition de Leto II, Ix développe notamment des systèmes de navigation permettant de se passer des navigateurs de la guilde, ou des non-espaces indétectables par tous moyens , comme certains membres de la maison Atréides ou les Navigateurs eux-mêmes, frôlant les limites d’un interdit en passe de devenir obsolète. La Guilde et Ix entretiennent une alliance fragile, qui permet à la Guilde d'obtenir des non-vaisseaux et toutes sortes d’objets, et assure une clientèle régulière à Ix. De plus, la Guilde est la seule puissance capable d’acheter et d’entretenir les vaisseaux Ixiens en grand nombre, assurant ainsi son monopole. Les non-vaisseaux pilotés par les machines Ixiennes supportent tout de même la présence d’un Navigateur car ceux-ci tiennent à affirmer leur non dépendance envers ces dispositifs.

Planète de Dune